Prins Edward, Hertug af Edinburgh (Edward Anthony Richard Louis; født 10. marts 1964) er en britisk prins, der er søn af Dronning Elizabeth 2. af Storbritannien og Prins Philip, Hertug af Edinburgh.

Ægteskab 
Han blev d. 6. januar 1999 forlovet med Sophie Rhys-Jones (født i Oxford 20. januar 1965). Parret blev gift i St. George's Chapel, Windsor Slot, den 19. juni 1999.

Børn 
Sammen har de datteren Dame Louise Mountbatten-Windsor (født 8. november 2003) og sønnen James, Jarlen af Wessex (født 17. december 2007).

Titel 

 1964–1999: Hans Kongelige Højhed Prins Edward
 1999–2023: Hans Kongelige Højhed Jarlen af Wessex
 2023–nu: Hans Kongelige Højhed Hertugen af Edinburgh

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Prinser fra Storbritannien
Hertuger af Edinburgh
Det Britiske Kongehus